Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden des Herreneinzel bei den US Open 2013. Insgesamt nahmen 128 Spieler an der Qualifikation teil, die von 20. bis 23. August 2013 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnierdraw auf itftennis.com (englisch)

Herreneinzel (Qualifikation)
2013